Ексцитатор (від. ) — той, що збуджує, збудник.

 Ексцитатори — група речовин, які виділяються мікроорганізмами і стимулюють розвиток інших мікроорганізмів
 Ексцитатори комах — органи самців жуків родини Malachiida.

Примітки